Ложь:

 Ложь — утверждение, заведомо не соответствующее истине и высказанное в таком виде сознательно.
 «Ложь» — вторая серия пятого сезона и восемьдесят восьмая серия в общем счёте телесериала «Остаться в живых».
 «Ложь» — американский независимый фильм 2001 года выпуска.
 «Ложь» — песня российской рок-группы «Кукрыниксы».

См. также 
 «Ложь, наглая ложь и статистика» — высказывание, приписываемое премьер-министру Великобритании Бенджамину Дизраэли